Josbach ist ein geographischer Name:

 Josbach, Ortsteil der Stadt Rauschenberg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Josbach (Langenordnach), rechter Zufluss der Langenordnach (zur dort noch Gutach genannten Wutach) vor Hölzlebruck, Stadt Titisee-Neustadt, Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Josbach (Wohra), linker Zufluss der Wohra zwischen Halsdorf, Gemeinde Wohratal und Ernsthausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, beide Kreise in Hessen